

Personnalités 

 Jean Roudaut (né en 21929), écrivain français ;
 Jean-Luc Roudaut (né en 1956), auteur-compositeur-interprète français, en breton ;
 Robert Roudaut (né en 1931), coureur cycliste français.